Ahnen steht für:
 Vorfahren, Eltern oder Voreltern eines Lebewesens
 Ahnung, siehe Intuition
 Ahnenkult, Verehrung der Geister Verstorbener

Ahnen ist der Familienname folgender Personen:
 Ahnen (Adelsgeschlecht), eine alte, ursprünglich rügische Adelsfamilie
 Doris Ahnen (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)
 Matthias Kollatz-Ahnen (* 1957), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Ahner (Begriffsklärung)
 Ahne (Begriffsklärung)
 AHN